Титулярные диаконии Рима — титулярные церкви Рима, со статусом титулярной диаконии, которые даются кардиналам-дьяконам, на консистории по случаю возведения в сан кардинала.

Действующие и вакантные титулярные диаконии

Упраздненные титулярные диаконии

См. также 
 Кардинал-дьякон
 Список титулярных церквей в Риме

Тит
Тит
Д
Рим